Keti steht für:
 Keti (Armenien), Ort in Schirak, Armenien
 Keti (China), Ort in Yunnan, China
 Keti (Indien), Ort in Kathua (Distrikt), Jammu und Kashmir, Indien
 Keti (Indonesien), Ort in Jawa Tengah, Indonesien
 Keti (Pakistan), Ort in Thatta District, Sindh, Pakistan
 Keti (Papua-Neuguinea), Ort in Eastern Highlands Province, Papua-Neuguinea
 Keti (Südafrika), Ort in der Lokalgemeinde Mbhashe, Amathole, Provinz Ostkap, Südafrika
 Keti (Zentralafrikanische Republik), Nebenfluss des Kongo (Fluss) in der Zentralafrikanischen Republik
 Keti (Vorname), Namensträgerinnen siehe dort

Kéti steht für:
 Kéti (Mali), Ort in der Region Mopti, Mali

Siehe auch:
 Chieti
 Katie
 Kathie
 Kathy
 Keti-Keti
 Ketti
 Kety